Арканзас је географски појам који може да се односи на:

 Арканзас — савезна држава у САД; 
 Арканзас — округ у истоименој држави САД;
 Арканзас — река у САД;
 Арканзас или Куапо — једно од Сијукс племена у САД;
 Арканзас — минерал пронађен у региону Арканзаса;